curandero – ludowy uzdrawiacz w Ameryce Łacińskiej
 medicine man – duchowy przywódca i uzdrawiacz w społecznościach indiańskich
 Uzdrawiacz (czasopismo) – miesięcznik o naturalnych metodach leczenia
 Uzdrawiacz koni (Horse Healer) – książka Judy Waite
 Uzdrowiciel z tropików (Medicine Man) – film prod. USA (1992)
 Indiański uzdrowiciel (Native Healer) – książka Medicine Grizzlybear Lake'a